Bileća je lahko:
 Bileća (Bosna in Hercegovina)
 Bileća, Črna gora (Črna gora)